Los Barrios ist eine Stadt in Südspanien. Sie gehört zur Provinz Cádiz in der Region Andalusien und liegt in der Nähe von Algeciras und Gibraltar. Am  lebten in Los Barrios  Menschen. Die Einwohner nennen sich „Barreños“.

Geschichte 
Obwohl diese Region schon seit prähistorischer Zeit bewohnt war, wurde die Stadt erst 1704 von Flüchtlingen aus Gibraltar gegründet.

Sehenswürdigkeiten 
 Cueva de Bacinete

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Andalusien